Dautzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Dautzenberg (1921–2009), deutscher Schauspieler
 Gerhard Dautzenberg (1934–2019), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Gerold Dautzenberg (* 1939), österreichischer Politiker (LIF)
 Jakob Dautzenberg (1897–1979), kommunistischer Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Jens Dautzenberg (* 1974), deutscher Leichtathlet
 Leo Dautzenberg (* 1950), deutscher Politiker
 Peter Josef Franz Dautzenberg (1769–1828), deutscher Journalist
Philippe Dautzenberg (1849–1935), belgischer Malakologe
 Rolf Dautzenberg (1945–2005), deutscher Trabrennsportler
Siehe auch:
Dauzenberg